Adra este un nume propriu, care se poate referi la

Definiții

Localități, locuri 
 Adra (Spania) – municipalitate din provincia Almería, Andalusia, Spania,
 Adra, Purulia – localitate în statul West Bengal, India,
 Adra railway station; din West Bengal, India,
 Adra (Siria) – târg aflat la circa 40 km nord de Damasc și
 Adra (Estonia) – sat în Parohia Harku, comitatul Harju, Estonia

Altele 
 ADRA ca acronim - Australian Dispute Resolution Association, un corp de mediatori profesionali din 
 ADRA ca acronim - Adventist Development and Relief Agency – una din varietățile de Seventh-day Adventist Church
 Adra, o varietate de molie
 Chevrolet Adra, un model concept compact de SUV al Chevrolet

Articole similare 
 Adrian
 Adriana
 Andra
 Andrei

Dezambiguizare
Nume proprii